Die Liste der Ortsteile in Sachsen ist eine vollständige Aufstellung der amtlichen Gemeindeteile der Städte und Gemeinden im Freistaat Sachsen. Zum 1. Januar 2023 existierten 418 Städte und Gemeinden mit etwa 3580 Gemeindeteilen. 46 Gemeinden besitzen keine Gemeindeteile.

Bei Ortsteilen im amtlichen Siedlungsgebiet der Sorben ist zusätzlich der sorbische Name angegeben.

Der Gemeindeteilschlüssel setzt sich aus dem achtstelligen amtlichen Gemeindeschlüssel und einer dreistelligen, nur für die Gemeinde eindeutigen Schlüssel wie folgt zusammen:

Siehe auch 
 Städte und Gemeinden in Sachsen
 Verwaltungsgemeinschaften und Verwaltungsverbände in Sachsen

Weblinks 
 Verwaltungsatlas. Ortsteilverzeichnis 06/2016, abgerufen am 9. September 2017
 Regionalregister Sachsen, abgerufen am 9. September 2017

Einzelnachweise 

 Ortsteile
Sachsen